Ian Morris peut désigner :
  (1957-2010), musicien néo-zélandais ;
 Ian Morris (1960-), historien américain ;
 Ian Morris (1961-), athlète trinidadien ;
 Ian Morris (1987-), footballeur anglais.